Solange Maria Castro Pires de Souza (Rio de Janeiro, ) é uma produtora cultural brasileira. Trabalhou com artistas no início da década de 1980. Fundou em 2001, o website Alô Música, com a proposta de ser um veículo de divulgação do universo da música popular brasileira.

Produtores culturais do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro